Carl Johan Berg kan syfta på:

 Carl Johan Berg (1849–1906), organist och musiklärare
 Carl Johan Berg (1819–1905), ämbetsman och politiker